Big Foot Prairie bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Foot Prairie (Illinois), im McHenry County
 Big Foot Prairie (Wisconsin), im Walworth County